tunel średnicowy w Łodzi
 tunel średnicowy w Warszawie
 tunel północ-południe – średnicowy tunel S-Bahn w Berlinie
 Tiergartentunnel – średnicowy tunel kolejowy w Berlinie
 City-Tunnel Frankfurt – średnicowy tunel kolejowy we Frankfurcie nad Menem
 tunel średnicowy w Lipsku